Nissebanden har flere betydninger:

 Nissebanden - en serie af tv-julekalendere fra Danmarks Radio skabt af Flemming Jensen
 Nissebanden - den oprindelige tv-julekalender fra 1984
 Nissebanden i Grønland - tv-julekalender fra 1989
 Nissernes Ø - tv-julekalender fra 2003
 Nissebanden (gruppe) - gruppen af nisser i tv-julekalendrene af samme navn